Dolphin Air era una compagnia aerea charter fondata a Dubai e offriva il suo servizio in tutto il Medio Oriente ed in Pakistan. Il suo hub di riferimento era l'Aeroporto Internazionale di Dubai; terminate le operazioni di vettore aereo nel 2008 è rimasta come azienda di assistenza agli aeromobili.

Storia
Dolphin Air è entrata in operatività sul mercato aereo nel 2002 e contava nel 2007 67 dipendenti. All'atto della fondazione, si pensava di avviarla verso una rapida crescita in tutto il mondo. Tuttavia, i capitali e la presenza sul mercato di compagnie aeree più organizzate, hanno permesso il controllo del solo territorio interno.

Flotta
A giugno 2008, la flotta della Dolphin Air conta solo un aeromobile, un Boeing 737-200.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Compagnie aeree emiratine
Compagnie aeree del passato
Compagnie aeree charter